Planeta maimuțelor se poate referi la:
 Planeta maimuțelor, romanul lui Pierre Boulle publicat în 1963


Filme

Seria originală (1968-1973)
 Planeta maimuțelor (1968) (Planet of the Apes)
 Sub planeta maimuțelor (Beneath the Planet of the Apes, 1970)
 Evadarea de pe planeta maimuțelor (Escape from the Planet of the Apes, 1971)
 Cucerirea planetei maimuțelor (Conquest of the Planet of the Apes, 1972)
 Bătălia pentru planeta maimuțelor (Battle for the Planet of the Apes, 1973)

Seria nouă (2001-prezent)

 Planeta maimuțelor (2001) (Planet of the Apes, 2001) 
 Planeta maimuțelor: Invazia (Rise of the Planet of the Apes, 2011)
 Planeta Maimuțelor: Revoluție (Dawn of the Planet of the Apes, 2014) 
 Planeta Maimuțelor: Războiul (War for the Planet of the Apes, 2017)

Parodii 
 Spaceballs (1978)

Musicaluri 
 Episodul „Un pește numit Selma” („A Fish Called Selma”) din serialul animat Familia Simpson

Benzi desenate 
 Marvel Comics a publicat adaptări după toate filmele, incluzând Teroare pe planeta maimuțelor (Terror on the Planet of the Apes), Istoria cronicilor viitorului (Future History Chronicles)
 Mailbu Comics a publicat mai multe titluri: Planeta maimuțelor (Planet of the Apes) și Națiunea Maimuțelor (Ape Nation)

Note